A disputa da categoria Florete Individual Masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2011

Medalhistas

Resultados

Finais

Primeira Parte

Seção 1

Seção 2

Segunda Parte

Seção 3

Seção 4

Ligações externas 

 Bracket
 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2011